Williamsfield är en ort i Jamaica.   Den ligger i parishen Parish of Manchester, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Kingston. Williamsfield ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Jamaica.

Terrängen runt Williamsfield är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Williamsfield. Runt Williamsfield är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Mandeville,  km sydväst om Williamsfield. Omgivningarna runt Williamsfield är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Parish of Manchester